Пева (Алмейда) — район в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Пева (Моимента-да-Бейра) — район в Португалии, входит в округ Визеу.